Regius Professor of Hebrew henviser til:

 Regius Professor of Hebrew (Cambridge)
 Regius Professor of Hebrew (Oxford)